Mpur peut être :
 Mpur ou amberbaken, langue papoue parlée en Nouvelle-Guinée occidentale en Indonésie ;
 Mpur ou mput, langue bantoue parlée dans la province du Kwilu en République démocratique du Congo.